BKK – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Bangkok-Suvarnabhumi (nuovo aeroporto, codice BKK dal 2006), Bangkok, Thailandia
 BKK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Bangkok-Don Muang (vecchio aeroporto, codice BKK fino al 2006, il nuovo codice è DMK), Bangkok, Thailandia
 bkk – codice ISO 639-3 della lingua brokskat